Абхая Прасад Дас (, (р. 08.05.1951) — индийский ботаник.

Биография 

В настоящее время (2016) - профессор департамента ботаники, начальник научного отдела чая Северо-Бенгальского университета.

Виды, описанные систематиком 
 (Orchidaceae) Acampe papillosa Lindl. var. flava A.P.Das, Katham & Nirola
 (Orchidaceae) Gastrochilus corymbosus A.P.Das & S.Chanda
 (Orchidaceae) Liparis breviscapa A.P.Das & Lama
 (Orchidaceae) Liparis tigerhillensis A.P.Das & S.Chanda

Публикации 
 Das, AP. & Chanda, S. 1988. Two new taxa of the family Orchidaceae from Darjeeling Hills, West Bengal (India). J. Econ. Tax. Bot. 12(2): 401 - 404.
 Das, AP. 1996. Rediscovery of Streptocaulon sylvestre Wight - an endangered and little known endemic plant of Eastern India. J. Bomb. Nat. Hist Soc. 93(2): 320 - 322.
 Das, AP. & Lahiri, AK. 1997. Phytosociological studies of the ground covering flora in different types of vegetation in Tiger Hill, Darjeeling District, West Bengal (India). Indian For. 123 (12): 1176-1187.
 Bera, S.; Mukhopadhyay, S.K.; Dhar, J.; Das, AP. & De, S. 1997. A melittopalynological investigation of Apis cerana indica Fabr. summer honeys from Sikkim and Sub-Himalayan West Bengal, India. J. Palynol. 33: 209 - 218.
 Samanta, A.K.; Kadir, AF.M. Manzur & Das, AP. 1999. Aristolochia L. in Darjeeling and Sikkim Himalayas. Rheedea 9(1): 23 - 30.
 Ghosh, Chandra & Das, A P. 2004. The materials and method of Jhara preparation by the tribal inhabitants of Tea Gardens in Terai of West Bengal (India). Indian J. Trad. Knowledge. 3(4): 373 -382.
 Pandit, P.K.; Ghosh, Chandra & Das, AP. 2004. Non-timber Forest Produces from Jaldapara Wildlife Sanctuary: an Assessment. Indian For. 130: 1169 - 1185.
 Mukhopadhyay, S. K.; Gupta, S.; Das, A P. & Bera, Subir 2007. The bee keeping potential of SubHimalayan West Bengal, India: A palynological assessment of honey. Journal of Apiculture Research and Bee World 46(3): 164 - 177.
 Das, AP.; Bhujel, R.B. & Lama, D. 2008. Plant Resources in the Protected Areas and Proposed Corridors of Darjeeling, India. In Biodiversity Conservation in the Kangchanjunga Landscape. Eds. N.Chettri, B. Shakya & E. Sharma. pp 57 - 79.
 Sarkar, Ajita & Das, AP. 2010. Ethnobotanical formulations for the treatment of Jaundice by the Mech tribe in Duars of West Bengal. Indian J. Trad. Knowledge 9(1): 134 - 136.

Примечания

Ссылки 
 International Plant Names Index: Abhaya Prasad Das (1951)

Ботаники по алфавиту
Ботаники Индии